C16H18N2O7S2 – formula molecolare della sulbenicillina
C16H18N2O7S2 – formula molecolare della temocillina

Formule molecolari